El Cubo kan syfta på följande platser:
 El Cubo de Tierra del Vino, en ort provinsen Zamora i Spanien.
 Cubo de Tierra del Vino, en kommun i provinsen Zamora i  Spanien.
 Cubo de Don Sancho, en kommun i provinsen Salamanca i Spanien.
 Cubo de Benavente (kommun), en kommun i provinsen Zamora i  Spanien.